Le calepinage, un terme d'architecture.
 Le calepinage, un terme d'édition.